Songthela är ett släkte av spindlar. Songthela ingår i familjen ledspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledspindlar
Songthela